Waldsiedlung ist der Name folgender geographischer Objekte

in Deutschland:
 Waldsiedlung in Eschweiler, Kreis Aachen, Nordrhein-Westfalen, siehe Siedlung Waldschule
 Leubnitzer Waldsiedlung, in Leubnitz (Werdau), Sachsen
 Waldsiedlung Hakenfelde, Spandau, Berlin
 Waldsiedlung Tremmerup, in Mürwik (Flensburg), Schleswig-Holstein
 Waldsiedlung (Altenstadt), in Altenstadt im Wetteraukreis, Hessen
 Waldsiedlung (Bad Belzig), Teil der Stadt Bad Belzig, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Waldsiedlung (Bad Düben), Teil der Stadt Bad Düben, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Waldsiedlung (Bernau bei Berlin), bei Wandlitz, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Waldsiedlung (Dreetz), Teil der Gemeinde Dreetz, Wohnsiedlung der Gemeinde Dreetz, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Waldsiedlung (Egestorf), in Egestorf, Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Waldsiedlung (Eldingen), Teil der Gemeinde Eldingen, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Waldsiedlung (Elsnig), Teil der Gemeinde Elsnig, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Waldsiedlung (Grevenkrug), Ortsteil der Gemeinde Grevenkrug, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Waldsiedlung (Groß Schacksdorf-Simmersdorf), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Waldsiedlung (Jüterbog), Teil der Stadt Jüterbog, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Waldsiedlung (Königsbronn), Teil der Gemeinde Königsbronn, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Waldsiedlung (Lammersdorf), Siedlung in Lammersdorf (Simmerath), Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Waldsiedlung (Leverkusen), Teil der Stadt Leverkusen, Nordrhein-Westfalen
 Waldsiedlung (Lengerich), Teil der Gemeinde Lengerich, Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Waldsiedlung (Lichtenau), Teil der Gemeinde Lichtenau, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Waldsiedlung (Löwenberger Land), Wohnplatz im Ortsteil Nassenheide der Gemeinde Löwenberger Land, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Waldsiedlung (Mansfeld), Teil der Stadt Mansfeld, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Waldsiedlung (Nauen), Ortsteil der Stadt Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Weggun-Waldsiedlung, bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Nordwestuckermark, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Waldsiedlung (Oerlenbach), Teil der Gemeinde Oerlenbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Waldsiedlung (Perleberg), Teil der Stadt Perleberg, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Waldsiedlung (Rathenow), Wohnplatz der Stadt Rathenow, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Waldsiedlung (Reichenau), Teil der Gemeinde Reichenau, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Waldsiedlung (Roetgen), Teil der Gemeinde Roetgen, Kreis Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Waldsiedlung (Schotten), Teil der Stadt Schotten, Vogelsbergkreis, Hessen
 Waldsiedlung (Steimbke), Teil der Gemeinde Steimbke, Landkreis Nienburg (Weser), Niedersachsen
 Waldsiedlung (Vierlinden), Teil von Diedersdorf, Ortsteil der Gemeinde Vierlinden, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Waldsiedlung (Zell am Harmersbach), Ortsteil der Gemeinde Zell am Harmersbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

in Österreich:
 Waldsiedlung (Gemeinde Arnoldstein), Siedlung in Arnoldstein, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Waldsiedlung (Gemeinde Brückl), ehemaliger Ortschaftsbestandteil, Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten, siehe Johannserberg #Ehemaliger Ortschaftsbestandteil Waldsiedlung
 Waldsiedlung (Gemeinde Hellmonsödt), Siedlung in Hellmonsödt, Bezirk Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Waldsiedlung (Gemeinde Ollersdorf), Siedlung in Ollersdorf im Burgenland, Bezirk Güssing, Burgenland
 Waldsiedlung (Gemeinde Purbach), Siedlung in Purbach am Neusiedler See, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland
 Waldsiedlung (Gemeinde St. Pölten), Siedlung in St. Pölten, Stadt St. Pölten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Waldrandsiedlung